Enthoven ou Einthoven est un patronyme flamand dont l'étymologie désigne celui qui est originaire de la ville d'Eindhoven.

Patronyme

ou Emile Enthoven, (1903-1950), compositeur, historien et juriste néerlandais ;
 Willem Einthoven (1860-1927), médecin cardiologue néerlandais.

Geoffrey  Enthoven (né le ), réalisateur, scénariste et monteur de film belge ;
 Henri Enthoven (1886-1920), chansonnier et auteur dramatique belge, membre de l'Association amicale des chansonniers de cabarets.

Jean-Paul Enthoven (né le ), journaliste et éditeur français ;
 Raphaël Enthoven (né le ), fils du précédent, professeur de philosophie français.

, joueur international de rugby, membre de l'équipe d'Angleterre en 1878.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais